Эндлер () — немецкая фамилия.

 Эндлер, Викторина (1853—1932) — немецкая писательница. 
 Эндлер, Даниэль (род. 1976 года) — актёр, режиссёр, сценарист и продюсер из Уругвая, с 2005 года развивающий карьеру в Аргентине. 
 Эндлер, Кристиана (род. 1991) — чилийская футболистка, вратарь французского клуба «Олимпик Лион», капитан сборной страны. 
  (1860–1932) — немецкий архитектор.